Taya – villaggio della Birmania
Taya – comune dell'Algeria